Chris Johnson (1971) olimpiai és világbajnoki bronzérmes jamaicai születésű kanadai ökölvívó
 Chris Johnson (1977) amerikai  filmszínész
 Chris Johnson (1985) amerikai amerikaifutball-játékos